Le terme spallation, emprunté à l'anglais (substantivation du verbe ), désigne un processus dans lequel un objet libère des éclats (des fragments) sans être entièrement détruit.

 En mécanique des chocs, la spallation est l'éjection de fragments d'un matériau-cible à la suite de l'impact d'un projectile.
 En planétologie, la spallation résulte des impacts météoritiques sur une surface planétaire.
 En anthropologie, la spallation est le débitage d'un nucléus, utilisé pour produire de petits outils de pierre, tels que des pointes de flèche ou des lames.
 En physique nucléaire, par analogie, la spallation est l'éjection de fragments d'un noyau lourd à la suite d'un impact par une particule à haute énergie.
 Dans l'atmosphère et à la surface des roches à l'affleurement, la spallation des rayons cosmiques résulte de l'impact des rayons cosmiques sur les molécules de l'air ou les ions de la roche.
 Dans l'industrie minière, la spallation est l'éclatement de la roche (typiquement, des murs d'un puits de mine) sous l'effet d'une forte contrainte (éventuellement d'origine thermique, on parle alors de spallation thermique).

Notes et références